Espaço tridimensional
Estereoscopia
Modelagem tridimensional
3D (computação gráfica)
Filme 3D
Televisão 3D

Ver também 
3DS (desambiguação)
Dimensão (matemática)
Dimensão (física)